Javier Rojo Gómez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Javier Rojo Gómez, Álamo Temapache, 
 Javier Rojo Gómez, Hidalgo, 
 Javier Rojo Gómez, Othón P. Blanco, 
 Javier Rojo Gómez, Sinaloa, Guasave, 
 Javier Rojo Gómez, Atzalan, 
 Javier Rojo Gómez, Tulum, 
 Javier Rojo Gómez, Hidalgotitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar